Ablepharus tenuis est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Ablepharus tenuis Broom, 1896, un synonyme de Proablepharus tenuis (Broom, 1896) ;
 Ablepharus tenuis Nikolsky, 1915 nec Broom, 1896, un synonyme de Ablepharus deserti Strauch, 1868.

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Eugongylinae